Lavenesi – abitanti di Lavena Ponte Tresa
Lavenesi – abitanti di Laveno-Mombello